Masera – comune italiano del Piemonte
 Anna Masera – giornalista italiana
 Giovanni Masera – calciatore italiano
 Natale Masera – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rainer Masera – banchiere, economista e accademico italiano
 Sergej Mašera – ufficiale jugoslavo
 Maserà di Padova – comune italiano del Veneto

Pagine correlate 
Masero